Милай:

 Милай — Вьетнамская деревня, где в 1968 году американские солдаты совершили массовое убийство мирных жителей.
 Милай — ансамбль цыганской песни, основанный в 2005 году.
 Милай — фамилия.